Іджешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Бледжешть.
 Іджешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Цифешть.